Haka - Maori tradicionális tánc
 Az új-zélandi rögbiválogatott hakája
 Valkeakosken Haka -  finn labdarúgócsapat